Азбелев — русская фамилия. Известные носители:

 
 Азбелев, Виктор Николаевич (1881—1963) — врач-микробиолог, доктор медицины, профессор, директор Полярного института бактериологии в Архангельске. Во время репрессий сослан с семьёй в Томск. Отец Н. В. Азбелева.
 Aзбелев, Иван Павлович (1862—1931) — русский моряк, директор Северного пароходного общества.
 
 Aзбелев, Пётр Павлович (1868—1933) — генерал-майор по адмиралтейству (1912), один из первых специалистов в области электрооборудования кораблей, участник плавания на фрегате «Память Азова» на Дальний Восток (1890—1891).
 Азбелев, Сергей Николаевич (1926—2017) — советский и российский филолог и историк.

Примечания

Литература 
 Азбелев П. П. Павел Борисович Азбелев (1823—1902) и его потомство // Известия Русского генеалогического общества. Вып. 24. — СПб.: Российская национальная библиотека (РНБ), 2012. — 132 с. — С. 5-54.